Telles est un nom propre portugais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alex Telles (1992-), footballeur brésilien ;
 António da Cunha Telles (1936-2022), réalisateur et producteur portugais ;
  (1942-), escrimeur brésilien ;
  (1942-), auteur-compositeur-interprète et guitariste brésilien ;
 Balthazar Telles (1596-1675), jésuite, historien et philosophe portugais ;
  (1944-), diplomate brésilien ;
 Carlos Queiroz Telles (1936-1993), écrivain, poète et dramaturge brésilien ;
 Gonçalo Ribeiro Telles (1922-2020), architecte paysagiste et homme politique portugais ;
 José Telles da Conceição (1931-1974), athlète multidisciplinaire brésilien ;
 Julia Goldani Telles (1995-), actrice et danseuse de ballet américaine ;
 Libânia do Carmo Galvão Mexia de Moura Telles e Albuquerque, connue comme Marie Claire de l'Enfant Jésus (1843-1899), religieuse portugaise ;
 Lygia Fagundes Telles (1923-2022), romancière et nouvelliste brésilienne ;
  (1950-), entrepreneur brésilien ;
 Miguel Telles Antunes (1937-), paléontologue, archéozoologue et la géologue portugais ;
 Soraya Telles (1958-), athlète brésilienne ;
 Sylvia Telles (1935-1966), chanteuse brésilienne.

Zoologie 
 , genre de papillons de la famille des Hesperiidae.

Patronyme portugais